Ребуль ():

 Ребуль, Гийом де (1560—1611) — французский памфлетист, за сатиру казнённый папской властью.
 Ребуль, Жан (1796—1864) — французский поэт.
  — французский повар, автор популярной книги рецептов (1897).
 Ребуль, Мария-Тереза (1728—1806) — французская художница. Также известна, как мадам Вьен.